Alföldi est un patronyme hongrois, dérivé de Alföld, notamment porté par :
 Andreas Alföldi (1895-1981), historien, archéologue et numismate hongrois ;
  (1928-2015), géologue hongrois ;
  (né en 1967), acteur hongrois.

Référence